Supercoppa italiana 2020 byl zápas Supercoppa italiana, tedy italského fotbalového Superpoháru. Střetly se v něm týmy Juventus FC jakožto vítěz Serie A ze sezóny 2019/20, a celek SSC Neapol, který se ve stejné sezóně stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia v sezoně 2019/20. Tyto dva kluby se o trofej střetli již počtvrté (1990, 2014 – vítěz Neapol a 2012 – vítěz Juventus).

Zápas se odehrál 20. ledna 2021 v italském městě Reggio Emilia stadionu Mapei Stadium - Città del Tricolore. Zápas vyhrál klub z Turína Juventus FC .

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy Juventusu
Zápasy SSC Neapol
Fotbal v Itálii v roce 2020